Mrázová ist der Familienname folgender Personen: